Појам Јухор има више значења:

 Јухор (планина) — планина у близини Јагодине
 Јухор (предузеће) — предузеће за прераду меса у Јагодини